Ivan Filipović, né le  à Slavonski Brod, est un footballeur croate qui joue au poste de gardien de but au Paris FC.

Biographie 
Filipović commence sa carrière dans les académies du Graničar Županja et de Cibalia, avant sa carrière senior avec Cibalia en 2012. Il est transféré au Lokomotiva Zagreb le , où il est principalement le gardien de but remplaçant. Il fait ses débuts professionnels avec le Lokomotiva Zagreb lors d'une défaite 2-1 en première ligue de football croate contre l'Inter Zaprešić le . Pour la saison 2017-2018, il est prêté à Sesvete. Le , il est transféré au Slaven Belupo, où il devient gardien de but titulaire. Le , il est transféré au club français du Paris FC en Ligue 2.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 

 Ivan Filipovic, sur parisfc.fr

Footballeur croate
Gardien de but du Paris FC